Carpio ist ein spanischer Familienname.

Namensträger 
 Luzmila Carpio (* 1954), bolivianische Sängerin
 Mercedes Mígel Carpio (* 1979), spanische Sängerin, siehe Vega (Sängerin)
 Ramiro de León Carpio (1942–2002), lateinamerikanischer Jurist und Politiker
 Ramón Benito de La Rosa y Carpio (* 1939), römisch-katholischer Bischof
 Salvador Cayetano Carpio (1918–1983), salvadorianischer Politiker
 Yerko Andrés Kukoc del Carpio (1954–2011), bolivianischer Politiker

Siehe auch 
 Carpio (Valladolid), Gemeinde in der Provinz Valladolid, Spanien
 Carpio (North Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten

Familienname
Spanischer Personenname